Дьёрдь Мольнар (, 12 февраля 1901, Будапешт — 23 января 1977, Будапешт) — венгерский футболист, игравший на позиции нападающего. Выступал, в частности, за клуб МТК (Будапешт), а также национальную сборную Венгрии.

Клубная карьера 
Во взрослом футболе дебютировал в 1919 году выступлениями за команду клуба МТК (Будапешт). Застал золотую эру клуба, когда команда 10 сезонов подряд становилась чемпионом Венгрии. Мольнар присоединился к шести победам этой серии, а также дважды в этот период выигрывал Кубок Венгрии. В составе МТК в то время выступало целое созвездие знаменитых футболистов, среди которых: Ференц Платко, Имре Шлоссер, Дьюла Манди, Дьердь Орт, Йожеф Браун, Золтан Опата, Вильмош Кертес, Дьюла Фельдманн, Бела Гуттманн и многие других. В этой компании Мольнар также был одним из лучших, о чём свидетельствует его признание лучшим футболистом Венгрии в 1922 году, а также титул лучшего бомбардира чемпионата в 1925 году. С введением профессионализма, команда получила приставку к названию «Венгрия» и потеряла единоличное лидерство в стране, сказалась смена поколений.

Сезон 1927/28 Мольнар начал в составе переименованного «МТК Венгрия», сыграл 1 матч, после чего перебрался в состав американского клуба «Нью-Йорк Джантс». К тому времени в США уже несколько лет существовал достаточно сильный профессиональный чемпионат.

Летом 1928 года Мольнар вернулся к «МТК», с которым успел ещё до начала сезона сыграть в Кубке Митропы. «МТК» лишь в переигровке уступила действующему и будущему финалисту турнира венскому «Рапиду» — 4:6, 3:1, 0:1. В перечисленных матчах Мольнар забил 3 гола, а в целом в 1927—1929 годах в Кубке Митропы на его счету 7 матчей и 4 мяча. И все же возвращение на родину для игрока получилось триумфальным — «МТК Венгрия» после трехлетнего перерыва завоевала титул чемпиона. Для Мольнара эта победа стала седьмой. Дьердь отметился 13-ю голами в сезоне. Больше из его партнеров забили Енё Кальмар (19) и Ференц Хирзер (15).

Летом игрок во второй раз перебрался через океан в США, где ещё успел поиграть в составе команд «Бруклин Хакоах» и «Бруклин Уондерерз».

Умер 30 марта 1977 года на 77-м году жизни.

Выступления за сборную 
24 октября 1920 года дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Венгрии в игре против сборной Германии (0:1). В течение карьеры в национальной команде, которая длилась 8 лет, провел в форме главной команды страны 27 матчей, забив 11 голов, в шести матчах был капитаном команды.

В апреле 1924 года отличился хет-триком в игре против сборной Италии, которая завершилась разгромной победой венгров 7:1. Того же года попал в заявку сборной на Олимпийские игры 1924 года в Париже, но на поле не выходил.

Достижения 
 Чемпион Венгрии: 1919-20, 1920-21, 1921-22, 1922-23, 1923-24, 1924-25, 1928-29
 Серебряный призёр Чемпионата Венгрии: 1925-26
 Бронзовый призёр Чемпионата Венгрии: 1926-27
 Обладатель Кубка Венгрии: 1923, 1925
 Лучший бомбардир чемпионата Венгрии: 1924-25
 Лучший футболист Венгрии 1922

Статистика выступлений

Клубные команды

Примечания

Ссылка 
 Профиль на magyarfutball.hu,
 Матчи за сборную,
 Выступления в чемпионате Венгрии
 Профиль на mla.hu

Игроки сборной Венгрии по футболу
Умершие в Будапеште
Футболисты Венгрии
Родившиеся в Будапеште
Игроки ФК «Бруклин Уондерерс»
Игроки ФК МТК
Футболисты на летних Олимпийских играх 1924 года